Pierrepoint (familie) - een Britse familie die drie bekende beulen heeft voortgebracht
 The Last Hangman - een film, in het Engels getiteld Pierrepoint

Zie ook 
 Pierrepont (doorverwijspagina)